Perrinet ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Etienne Perrinet von Thauvenay (1870–1927), preußischer Offizier
 Jean-Charles Perrinet d’Orval (1707–1782), französischer Pyrotechniker und Enzyklopädist